Rio Bonito kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Bonito (vattendrag i Brasilien, Tocantins), 
 Rio Bonito (ort), Rio de Janeiro, 
 Rio Pombo, vattendrag, Mato Grosso do Sul, 
 Caiapônia (ort), Goiás, 
 Rio Bonito (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -26,30, long -50,30), 
 Rio Bonito (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -24,75, long -51,40), 
 Rio Bonito (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -22,42, long -42,22), 
 Rio Bonito (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -22,15, long -43,67), 
 Rio Bonito (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -16,47, long -51,38), 
 Rio Bonito (kommun), Rio de Janeiro,

Honduras 

 Río Bonito (ort), Departamento de Comayagua, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar